BSO peut faire référence à :
 bande son originale ;
  ;
 BSO, une société basée à Utrecht et ayant fait partie du projet de traduction de langues distribuée et appartient à l'histoire d'Atos ;
 Baltimore Symphony Orchestra (Orchestre symphonique de Baltimore) ;
 Berner Symphonieorchester (en français, Orchestre symphonique de Berne) ;
 Boston Symphony Orchestra (Orchestre symphonique de Boston) ;
 Bournemouth Symphony Orchestra (Orchestre symphonique de Bournemouth) ;
 Brise-soleil orientable ;
 Banque Saint Olive, une banque française spécialisée dans la gestion de fortune.